Nuno Miguel Gomes dos Santos (Castêlo da Maia, 13 de fevereiro de 1995) é um futebolista português que atua como ponta-direita. Atualmente joga no Sporting.

Títulos 
Benfica
Taça da Liga: 2015–16

Sporting
Taça da Liga: 2020–21
Primeira Liga: 2020–21

Ligações externas 

Naturais da Trofa
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Vitória Futebol Clube (Setúbal)
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal